Duquennoy est un patronyme porté notamment par :

 Jacques Duquennoy (1953-), auteur et illustrateur français ;
 Jimmy Duquennoy (1995-2018), coureur cycliste belge.

Voir aussi 
 Duquenoy